Teller har flere betydninger:

 Fortune Teller
 Teller mine
 Teller - flertal af tell; arkæologisk høj skabt af menneskelig bosættelse ved at forskellige arkæologiske lag over flere århundreder har ført til et stadigt højere niveau

 Efternavn
 Edward Teller
 Janne Teller (* 1964), dansk forfatter og essayist af østrigsk/tysk familiebaggrund

 Andet
 Teller (virksomhed) - et datterselskab i Nets koncernen
 Jahn-Teller effekten

Danske efternavne
Nedertyske efternavne
Erhvervsmæssige efternavne